Corio steht für:

 Corio (Australien), ein australischer Vorort von Geelong
 Corio (Piemont), eine italienische Gemeinde in der Provinz Turin
 Bernardino Corio, einen italienischen Historiker
 Corio N.V., eine niederländische Immobiliengesellschaft

Corio ist der Nachname folgender Personen: 
 Frankie Corio (* um 2010), schottische Kinderdarstellerin